Desa Rembul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rembul (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 109,17), Jawa Tengah, 
 Desa Rembul (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 109,30), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar